Западна Србија, област која обухвата западне делове данашње Републике Србије
 Западна Србија, односно Западне стране, назив за западне области средњовековне Србије
 Шумадија и западна Србија, статистички регион који обухвата средишње и западне делове Републике Србије
 Врбаска бановина, понекад називана и Западна Србија
 Република Српска, понекад називана и Западна Србија
 Република Западна Србија, назив за неостварену државу, сачињену од Републике Српске и Републике Српске Крајине

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Источна Србија (вишезначна одредница)
 Северна Србија (вишезначна одредница)
 Јужна Србија (вишезначна одредница)